Uma Questão de Segundos (em inglês:Seconds Away) é um romance policial lançado por Harlan Coben.

Romances policiais
Romances dos Estados Unidos